Freiberg es el nombre de:

Distrito de Freiberg, un distrito (Landkreis) en Sajonia, Alemania.
Freiberg (Sajonia), una ciudad capital del distrito de su mismo nombre
La ciudad Freiberg am Neckar en el distrito de Ludwigsburg en Baden-Württemberg.
Un barrio de la ciudad de Adorf en Vogtlandkreis en Sajonia.
Una parte del municipio de Ebensfeld en el distrito de Lichtenfels en Baviera.
Una parte del municipio de Marktl en el distrito de Altötting en Baviera.
Una parte del municipio de Ranten en el Bezirk Murau en Estiria (Austria).
Una parte del municipio de Schaufling en el distrito de Deggendorf en Baviera.
Una parte del municipio de Soyen en el distrito de Rosenheim en Baviera.
Una parte del municipio de Stuttgart-Mühlhausen.
Un palacio en Gleisdorf en Estiria.

Es el nombre que se da en alemán a la ciudad de Bohemia (República Checa), Příbram.
Es el nombre que se da en alemán a la ciudad de Moravia (República Checa), Příbor.
Una montaña al sur de Carintia, en la frontera con Eslovenia.

Personas 
 David Freiberg (n. 1938): músico estadounidense.
 Gottfried von Freiberg (1908 - 1962): músico austriaco.
Konrad Freiberg: político alemán
Gustavo Freiberg: escritor y helenista argentino. Presidente del CIMER (Centro de Investigaciones Mitológicas y Etimológicas de Rosario) nacido en la ciudad de Rosario, Rep.Argentina. En 2014 publicó la novela "Hotel Clítoris" Una Táctica de Ruptura (Edi. Fundación Ross).
 Marcos Abraham Freiberg (1911-1990): zoólogo argentino
Mona Freiberg: cantante de Baviera
Familia de Freiberg, Familia de Freibergsdorf en Freiberg (Sajonia).
Pablo Martín Freiberg: compositor argentino de música académica contemporánea.
 Dietrich of Freiberg (ca. 1250 – ca. 1310) o Theodoric de Freiberg: teólogo, filósoo, naturalista.